Wrbna-Freudenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen von Wrbna-Freudenthal (1822–1882), österreichischer Generalmajor
 Eugen Wenzel von Wrbna-Freudenthal, Politiker während der Habsburgermonarchie
 Ladislaus von Wrbna-Freudenthal († 1849), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Rudolf Eugen von Wrbna-Freudenthal (1813–1883), Mitglied des Herrenhauses des österreichischen Reichsrates, Direktor der Hofoper